Swoon che significa Svenimento, può riferirsi a:

Swoon – album di debutto dei Prefab Sprout
Swoon – secondo album dei Silversun Pickups
Swoon – film del 1992 di Tom Kalin
Swoon – singolo del 2010 dei The Chemical Brothers
Swoon (Caledonia Curry) – artista statunitense